Естабло Сан Рамон има више значења:

 Естабло Сан Рамон, Рамон Алманза Мартинез (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Естабло Сан Рамон (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику